Wimbledon FC (celým názvem: Wimbledon Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil v jihozápadním Londýně (v městské obvodu Merton). Klubové barvy byly modrá a žlutá.

Založen byl v roce 1889 pod názvem Wimbledon Old Central FC, od 1911 nesl současný název. Dlouho hrál jenom nižší soutěže, až roku 1964 se zprofesionalizoval. V roce 1985 postoupil do nejvyšší anglické soutěže a v roce 1988 vybojoval Anglický pohár, když ve finále zdolal Liverpool FC 1:0. V roce 1995 získal Wimbledon své nejlepší historické umístění v lize, když byl šestý a postoupil tak do Poháru Intertoto. Jeho vystoupení však skončilo ostudou: remizoval s 1. FC Košice a Beitarem Jeruzalém, ale prohrál vysoko s Charleroi a Bursasporem. Důvodem bylo, že Wimbledon šetřil nejlepší hráče a nastoupil prakticky s rezervním týmem; za trest byl vyloučen z evropských pohárů. V roce 2000 Wimbledon sestoupil z Premier League.

Wimbledon FC se rozpadl v roce 2002, když se majitelé rozhodli z důvodu klesající návštěvnosti (navíc původní sídlo Plough Lane nevyhovovalo špičkovému fotbalu a klub hrál domácí zápasy od roku 1991 na stadionu rivala Crystal Palace) přestěhovat klub do města Milton Keynes, prudce se rozvíjejícího satelitu Londýna. Zde také vznikl roku 2004 tým Milton Keynes Dons (upomínka na přezdívku Wimbledonu). Většina fanoušků Wimbledonu přemístění klubu odmítla a založila sdružení The Dons Trust, které vytvořilo vlastní mužstvo AFC Wimbledon. Kontinuitu s Wimbledon FC posílilo o převzetí klubového znaku (dvouhlavý orel) a barev dresů (modrá a žlutá).

Historické názvy 

Zdroj: 

 1889 – Wimbledon Old Central FC (Wimbledon Old Central Football Club)
 1911 – Wimbledon FC (Wimbledon Football Club)
 2002 – přesun do Milton Keynes ⇒ založení klubu AFC Wimbledon
 2004 – zánik ⇒ založení klubu Milton Keynes Dons FC

Získané trofeje 

 FA Cup ( 1× )
 1987/88
 FA Amateur Cup ( 1× )
 1962/63

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Vítěz: 1987/88
 EFL Cup
 Semifinále: 1996/97, 1998/99
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 1974/75
 EFL Trophy
 1. kolo (Jih): 1983/84
 FA Amateur Cup
 Vítěz: 1962/63

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1919–1921: Athenian League
 1921–1964: Isthmian League
 1964–1965: Southern Football League (Division One)
 1965–1977: Southern Football League (Premier Division)
 1977–1979: Football League Fourth Division
 1979–1980: Football League Third Division
 1980–1981: Football League Fourth Division
 1981–1982: Football League Third Division
 1982–1983: Football League Fourth Division
 1983–1984: Football League Third Division
 1984–1986: Football League Second Division
 1986–1992: Football League First Division
 1992–2000: Premier League
 2000–2004: Football League First Division

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Literatura 
 Radovan Jelínek, Jiří Tomeš a kol.: První fotbalový atlas světa, Infokart, Praha 2001

Reference

Externí odkazy 
 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1889
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2004
Fotbalové kluby v Londýně